A Tahiti Cup (também conhecida como Coupe de Polynésie ou Copa do Taiti) é o principal torneio de eliminatório de Futebol do Taiti. Foi criado em 1938 e dá ao vencedor do torneio uma vaga na Copa da França de Futebol. É organizado pela Federação Taitiana de Futebol.

Campeões
1938 : Marine
1945 : CAICT
1946 : Association Sportive Fei Pi
1947 : Association Sportive Fei Pi
1948 : Association Sportive Fei Pi 
1949 : Association Sportive Fei Pi 
1950 : Association Sportive Central Sport
1951 : Association Sportive Jeunes Tahitiens
1952 : Association Sportive Vénus
1953 : Association Sportive Central Sport
1954 : Association Sportive Central Sport
1955 : Association Sportive Fei Pi
1956 : Association Sportive Fei Pi
1957 : Association Sportive Central Sport
1958 : Association Sportive Fei Pi
1959 : Association Sportive Fei Pi
1960 : AS Excelsior
1961 : Association Sportive Central Sport
1962 : Association Sportive Central Sport
1963 : AS Excelsior
1964 : AS Excelsior
1965 : AS Excelsior
1966 : Association Sportive Central Sport
1967 : Association Sportive Central Sport
1968 : Association Sportive Tamarii Punaruu
1969 : Association Sportive Tamarii Punaruu
1970 : Association Sportive Arue
1971 : Association Sportive Jeunes Tahitiens
1972 : Association Sportive Central Sport
1973 : Association Sportive Central Sport
1974 : Association Sportive Vaiete
1975 : Association Sportive Central Sport
1976 : Association Sportive Central Sport
1977 : Association Sportive Central Sport
1978 : Association Sportive Pirae
1979 : Association Sportive Central Sport
1980 : Association Sportive Pirae
1981 : Association Sportive Central Sport
1982 : Association Sportive Jeunes Tahitiens
1983 : Association Sportive Central Sport
1984 : Association Sportive Pirae
1985 : Association Sportive PTT
1986 : Association Sportive PTT
1987 : Association Sportive Jeunes Tahitiens
1988 : Association Sportive Central Sport
1989 : Association Sportive Jeunes Tahitiens
1990 : Association Sportive Vénus
1991 : Association Sportive Vénus
1992 : Association Sportive Vénus
1994 : Association Sportive Pirae
1995 : Association Sportive Central Sport
1996 : Association Sportive Pirae
1997 : AS Dragon
1998 : Association Sportive Vénus
1999 : Association Sportive Vénus
2000 : Association Sportive Pirae
2001 : AS Dragon & Association Sportive Vénus
2002 : Association Sportive Pirae
2003 : Association Sportive Manu-Ura
2004 : AS Dragon & Association Sportive Tefana
2005 : Association Sportive Pirae & Association Sportive Manu-Ura
2006 : Association Sportive Temanava & Association Sportive Tefana
2007 : Association Sportive Tefana
2008 : Association Sportive Tefana
2009 : Association Sportive Manu-Ura
2010 : Association Sportive Tefana
2011 : Association Sportive Tefana
2012 : Association Sportive Tefana
2013 : AS Dragon
2014 : Association Sportive Tefana
2015: Association Sportive Pirae
2016: Association Sportive Dragon
2017: Association Sportive Tefana Football
2018: Association Sportive Dragon
2019: Association Sportive Vénus

Ver também 
 Campeonato Taitiano de Futebol

Copas nacionais de futebol
Competições nacionais de futebol da Oceania
Futebol do Taiti